Resurs steht für russische Satelliten, siehe Resurs (Satellit).

 Resurs-P 1
 Resurs-P 2
 Resurs-P 3
 Resurs-DK 1

Siehe auch:
 ResourceSat-2